Heidhues ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Heidhues (1939–2014), deutscher Agrarökonom
 Paul Heidhues,  deutscher Ökonom
 Theodor Heidhues (1933–1978), deutscher Agrarökonom